Nothoprocta – rodzaj ptaka z rodziny kusaczy (Tinamidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Południowej.

Morfologia 
Długość ciała 25,5–36 cm; masa ciała samców 260–700 g, samic 325–761 g.

Systematyka

Etymologia 
Nothoprocta:  nothos – fałszywy; πρωκτος prōktos – ogon, tył.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Nothoprocta taczanowskii – kusacz Taczanowskiego 
 Nothoprocta ornata – kusacz ozdobny 
 Nothoprocta perdicaria – kusacz chilijski
 Nothoprocta cinerascens – kusacz zaroślowy
 Nothoprocta pentlandii – kusacz andyjski
 Nothoprocta curvirostris – kusacz krzywodzioby

Przypisy 

Kusacze